Lahusa (Sirombu), een plaats in Indonesië
Lahusa (Gomo), een plaats in Indonesië
Lahusa (Lahusa), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing